Guillissen est le patronyme de plusieurs personnes :

 Jean Guillissen, héros de la résistance belge durant la Seconde Guerre mondiale;
 Pierre Guillissen, architecte fonctionnaliste belge;
 Simone Guillissen-Hoa, architecte belge